Григо́рий И́горевич Григо́рьев, (род. 23.12.1956) — протоиерей Русской Православной Церкви, психотерапевт, психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, заслуженный врач Российской федерации. Популяризатор, пропагандист и проповедник здорового и трезвого образа жизни. Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Выборгской епархии (Ленинградская область).

Начало биографии 
Родился 23 декабря 1956 года в Ленинграде в семье служащих.

Отец — Григорьев Игорь Николаевич (17.08 1923 — 16.01.1996). Уроженец Псковской области, партизан-разведчик, один из руководителей Плюсского подполья на Псковщине в период Второй Мировой войны. Награжден государственными наградами. Выпускник филологического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Член Союза писателей СССР. Мать — Григорьева Дарья Васильевна. Родилась в городе Городок Витебской области БССР, 27 июня 1933 года. Выпускница филологического факультета ЛГУ.

В 1973 году Григорий Григорьев окончил среднюю школу в городе Городок, где жил с 5 лет у бабушки и дедушки, и поступил в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Ленинграде. Окончил военно-морской факультет в 1979 году. Проходил службу на Краснознамённом Тихоокеанском флоте (ТОФ) во Владивостоке. Был начальником медицинской службы подводной лодки, начальником кабинета психоневрологии поликлиники флота, старшим психоневрологом ТОФ. Участник дальних походов. Принимал участие в ликвидации трех аварий на подлодках (1980 год). В 1982 году, будучи флотским офицером, Григорий Григорьев крестился и воцерковился. 

После демобилизации с флота вернулся в Ленинград, где продолжил профессиональную и научную деятельность. Работал врачом-психотерапевтом, психиатром-наркологом Клинической больницы Управления делами Академии наук СССР. Занимался решением проблем алкогольной, наркотической и других зависимостей методом эмоционально-эстетической и духовной ориентированной стрессовой психотерапии.

Медицинская научная деятельность 
В 1988 г. на базе Центра научно-технической деятельности и социальных инициатив при Академии наук СССР создал и возглавил Международный институт резервных возможностей человека (МИРВЧ).

В 1993 г. в ученом совете Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Лечение алкоголизма методом массовой эмоционально-эстетической психотерапии (разработка метода и оценка его эффективности)».

В 2004 г. в ученом совете Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России защитил докторскую диссертацию по теме: «Кризисно-реабилитационная помощь при наркоманиях на основе стрессовой (духовно ориентированной на православной основе) психотерапии». В 2005 г. ВАК Минобразования России присвоил ему ученую степень доктора медицинских наук.

В 2005 г. избран по конкурсу на должность профессора кафедры медицинской психологии СПбМАПО (СЗГМУ им. И. И. Мечникова), а затем переизбран на должность профессора кафедры общей медицинской психологии и педагогики СЗГМУ им. И. И. Мечникова, где преподает курс «Духовно ориентированная психотерапии патологических зависимостей».

Является членом редколлегии Всероссийского научно-практического рецензируемого журнала «Вестник психотерапии» (издается с 1990 г.).

Автор более 400 научных работ; автор и соавтор 4 патентов Российского патентного ведомства; альбома «Психофизическая саморегуляция», а также 11 учебно-методических пособий и 11 монографий.

Работа в Русской Православной церкви 
С 1989 г. Григорий Григорьев совместно с протоиереем Русской Православной Церкви Василием Лесняком вел работу по отрезвлению людей.

В 2009 г. в деревне Юкки Всеволожского района по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира Григорий Григорьев стал председателем Приходского совета Храма Рождества Иоанна Предтечи и начал строить храм. Первая Божественная литургия была отслужена в 2011 г.

Окончил с отличием Санкт-Петербургскую Православную Духовную Семинарию и Академию (СПбПДА). С 2011 г. был принят в профессорско-преподавательскую корпорацию СПбПДА и стал профессором Богословско-пастырского факультета. В 2017 г. был избран членом Ученого совета.

В 2014 г. избран по конкурсу на должность декана факультета психологии и философии человека и заведующего кафедры психологии Русской христианской гуманитарной академии (РХГА).

В 2015 г. в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия Русской Православной Церкви (РПЦ) защитил докторскую диссертацию по богословию по теме: «Грех как аддиктивное поведение: богословские основания и медико-психологический опыт исследования».

Член Совместной Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации и Русской Православной Церкви, а также коллегии Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (ОЦБСС).

Является профессором кафедры педагогики и теории образования и членом Диссертационного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД).

Настоятель Храма Рождества Иоанна Предтечи, является членом Епархиального Совета Выборгской епархии.

Общественная деятельность и работа в СМИ 
В 1991 г. Григорий Григорьев избран председателем Всероссийского Общества трезвости и милосердия святого благоверного Великого Князя Александра Невского.
Указом святейшего Патриарха Кирилла протоиерей Григорий Григорьев назначен членом Совместной Комиссии Министерства здравоохранения РФ и РПЦ, а также членом коллегии Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (ОЦБСС).

Сопредседатель Экспертного совета Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости ОЦБСС. Принимал участие в разработке первой в истории Концепции РПЦ по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма.

Был участником и гостем телевизионных программ в качестве эксперта по психотерапии, психиатрии и наркологии. С 1990 г. Является постоянным ведущим прямых эфиров радио Ленинграда, Санкт-Петербурга и Радио России. С его участием проходили популярные передачи: «Точка опоры», «Спасательный круг» и «Пулковский меридиан». В прямом эфире «Радио России Санкт-Петербург» проходит передача «Диалоги о здоровье нации с доктором Григорьевым». На православном телеканале «Союз» выходит авторская передача протоиерея Григория Григорьева «Точка опоры». В программе того же телеканала «Беседа с батюшкой» выходит его авторская передача «Ветер радости».

Является членом Союза писателей России (1998) и членом Литературного Фонда РФ (2000).

Награды 
В 2008 г. Указом Президента РФ — Д. Медведева в связи с ХХ-летием Международного института резервных возможностей человека профессору Григорьеву Г. И. было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

В 2017 г. Указом Президента РФ — В. Путина профессор Григорьев Г. И. был награжден Орденом Дружбы.

В связи со 100-летием Подводных сил России Григорьеву Г. И. в 2005 г. было присвоено почетное звание «Заслуженный подводник России». Является членом Морского Собрания в Кронштадте, членом Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и Дальневосточного клуба моряков-подводников.

Семья 
Женат с 1982 г., имеет троих детей и четверых внуков.

Работы 
 Монографии 
 Григорьев Г. И. Клинические аспекты психопатологии, психофармакологии и эмоционально-эстетической стрессовой психотерапии / А. А. Бажин, Г. И. Григорьев, А. И. Еремеев. — СПб.: ВМедА, 1999. — 186 с.

 Григорьев Г. И. Кризисно-реабилитационная помощь (методом эмоционально-эстетической стрессовой психотерапии) при героиновой наркомании: концепция, принципы, эффективность и механизмы воздействия / Г. И. Григорьев, А. М. Никифоров, В. Ю. Рыбников. — СПб.: МИРВЧ-ВЦЭРМ-ВМедА, 2003. — 150 с.

 Григорьев Г. И. Духовно-ориентированная психотерапия в форме целебного зарока: теоретические основы, организационная структура и информационно-аналитическое обеспечение / Г. И. Григорьев, Р. В. Мизерене, Е. А. Мильчакова. — СПб.: МИРВЧ-ВМедА, 2004. — 150 с.

 Григорьев Г. И. Духовно ориентированная психотерапия / Г. И. Григорьев, С. Г. Григорьев, С. В. Мизерас и др.; под. ред. проф. Г. И. Григорьева. — СПб.: ИИЦ ВМА, 2008. — 499 с.

 Григорьев Г. И. Духовно ориентированная психотерапия патологических зависимостей / под ред. проф. Г. И. Григорьева. — СПб.: ИИЦ ВМА, 2008. — 504 с.

 Григорьев Г. И. Духовно ориентированная терапия / О. В. Терлецкий, Г. И. Григорьев. — СПб., 2013. — 392 с.

 Григорьев Г. И. Псориаз. Руководство по диагностике и терапии разных форм псориаза и псориатического артрита: монография / О. В. Терлецкий, К. И. Разнатовский, Г. И. Григорьев (глава в монографии). — СПб.: Изд-во ДЕАН, 2014. — С. 271—414.

 Григорьев Г. И. Грех как аддиктивное поведение: богословские основания и медико-психологический опыт исследования: монография / СПб., 2014. — 472 с.

 Григорьев Г. И. И. Духовно ориентированная терапия. Школа здоровья. — 2-е изд., доп. / О. В. Терлецкий, Г. И. Григорьев. — СПб., 2016. — 664 с.

 Учебные пособия 
 Григорьев Г. И. Кризисно-реабилитационная помощь при героиновой наркомании: эмоционально-эстетическая стрессовая психотерапия. Учебно-методическое пособие для врачей-психотерапевтов. — СПб.: МИРВЧ — ВМедА, 2002. — 50 с.

 Григорьев Г. И. Организационно-методические и аналитические основы кризисной медико-психологической помощи лицам с наркотической зависимостью на основе метода эмоционально-эстетической психотерапии: учебно-методическое пособие /

 Григорьев Г. И., Григорьев С. Г., Слатвицкий А.И и др. — СПб.: МИРВЧ-ВМедА, 2003. — 65 с.

 Григорьев Г. И. Методы оценки психологического состояния лиц с наркотической (героиновой) зависимостью: учебно-методическое пособие / В. Ю. Рыбников, Г. И. Григорьев, С. В. Мизерас и др. — СПб.: МИРВЧ-ВМедА, 2004. — 50с.

 Григорьев Г. И. Духовно ориентированная психотерапия патологических зависимостей: учебное пособие / Г. И. Григорьев — СПб.: МИРВЧ — СПб МАПО, 2006. — 139 с.

 Григорьев Г. И. Становление и организация духовно ориентированной психотерапии патологических зависимостей: учебное пособие / Г. И. Григорьев — СПб.: МИРВЧ, 2007. — 263 с.

 Григорьев Г. И. Организация и содержание духовно ориентированной психотерапии патологических зависимостей: учебное пособие / Г. И. Григорьев, С. Г. Григорьев, Л. П. Кузнецов и др. — СПб.: СПб МАПО — ВМедА — МИРВЧ, 2007. — 281 с.

 Григорьев Г. И. Становление и организация духовно ориентированной психотерапии патологических зависимостей. Вып. II : учебное пособие / Г. И. Григорьев, С. Г. Григорьев, В. Ф. Зверев и др. — СПб.: СПб МАПО — ВМедА — МИРВЧ, 2007. — 298 с.

 Григорьев Г. И. Социальное служение Русской Православной Церкви и духовно ориентированная психотерапия на православной основе при лечении алкоголизма: учебное пособие / Г. И. Григорьев. — СПб.: СПбПДА., 2011. — 55 с.

 Григорьев Г. И. Духовно ориентированная психотерапия в форме целебного зарока в деле социального служения Русской Православной Церкви по отношению к страждущим алкоголизмом: учебное пособие / Г. И. Григорьев.- СПб.: СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2012. — 30 с.

 Григорьев Г. И. Профилактика аддиктивного поведения: опыт медико-психологического исследования и богословские основания: учебное пособие / В. Г. Белов, Г. И. Григорьев, В. А. Кулганов, Ю. А. Парфенов // http://www.edus.spbda.ru/node/1387

 Григорьев Г. И.Профилактика аддиктивного поведения: опыт медико-психологического исследования и богословские основания: учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. / В. Г. Белов, Г. И. Григорьев, В. А. Кулганов, Ю. А. Парфенов // СПб.: Издательство РХГА, 2016. — 428 с.

 Диссертации 
 Григорьев Г. И. Лечение хронического алкоголизма методом массовой эмоционально-эстетической психотерапии (разработка метода и оценка его эффективности): Дис.… канд. мед. наук. — СПб., 1993. — 132 с.

 Григорьев Г. И. Кризисно-реабилитационная помощь при наркоманиях на основе стрессовой психотерапии: Дис. … д-ра мед. наук. — СПб., 2004. — 463 с.

 Григорьев Г. И.'' Грех как аддиктивное поведение: богословские основания и медико-психологический опыт исследования: дис. … д-ра богословия. — Москва, 2015. — 411 с.

Примечания

Ссылки 
 Автобиография Сайт Храма Иоанна Предтечи в Юкках
 Сайт Храма Иоанна Предтечи в Юкках
 Общецерковная аспирантура и докторантура им. Святых Кирилла и Мефодия
 Страница на сайте ОЦБСС
 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова (МАПО)
 Международный институт резервных возможностей человека
 Российская Христианская гуманитарная академия
 Телеканал «Союз»
 Канал на YouTube
 Программа точка опоры Телеканал «Союз».

Интервью 
 Священник Григорий Григорьев: можно ли кодироваться от алкоголизма? Азбука
 Зависимости — можно ли преодолеть, или зачем уходить от врача больным?  Православие и мир
 Священник Григорий Григорьев: Распознать террориста в толпе практически невозможно Православие и мир
  Иерей Григорий Григорьев. «Я строю мост между медициной и Церковью» Русская Линия
 Священник Григорий Григорьев: человека могут исцелить только любовь и страх Санкт-Петербургский Дневник
 Психиатрия в церковной ограде. Протоиерей Григорий Григорьев об окормлении душевнобольных Вода живая. Официальное издание Санкт-Петербургской епархии Русской Православной церкви.
 Фильм «Утраченная добродетель»

Статьи 
 Лидия Юдина.  Божественное исцеление. Отец Григорий вылечил 130 тысяч пьяниц //Аргументы и Факты

Пропагандисты здорового образа жизни
Психотерапевты России
Выпускники Военно-медицинской академии
Военные врачи СССР
Доктора медицинских наук
Православные богословы
Доктора богословия
Священники Русской православной церкви
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Подводники СССР